Конвертер () — (загальний термін) перетво́рювач.

 Конвертер — комп'ютерна програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату в інший
 Конвертер — апарат для одержання сталі з розплавленого чавуну продувкою його повітрям або киснем, а також для отримання чорнової міді або файнштейну продуванням повітря через штейн
 Конвертер — система оптичних лінз, що встановлюють між корпусом фотоапарата і фотооб'єктивом для збільшення фокусної відстані фотооб'єктива
 Супутниковий конвертер (, LNB — мало-шумний блок) — приймальний електронний пристрій супутникової антени.

Див. також 
Конверсія

Посилання
Конвертер на сайті ДП «УкрНДНЦ»